Il singolare del Challenger DCNS de Cherbourg 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Nicolas Mahut era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Grigor Dimitrov 6–2, 7–6(4)

Teste di serie

 Grigor Dimitrov (campione)
 Nicolas Mahut (finale)
 Arnaud Clément (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

  Benoît Paire (secondo turno)
  Andreas Beck (primo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (secondo turno)
  Stéphane Bohli (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Challenger DCNS de Cherbourg 2011
ATP Challenger Tour 2011